Гробов — русская фамилия. Известные носители:

 Гробов, Анатолий Александрович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Гробов, Олег Фёдорович  (1932—2017) — советский и российский специалист в области патологии и лечения пчёл.